Edward Spencer peut désigner :
 Edward Spencer (1924-1992), 8e comte Spencer, un aristocrate britannique, père de Diana, princesse de Galles ;
 Edward Spencer (1881-1965), un athlète britannique spécialiste de la marche athlétique.